Олива-де-Пласенсия ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Амброс. Занимает площадь 89 км². Население — 262 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 96 км.

Покровителем города считается святой Блас.

Население

Примечания

Ссылки 
 Compendio de inscripciones romanas 

Муниципалитеты Касереса